Футбольная лига Англии в сезоне 1955/56 — 58-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в четвёртый раз в своей истории стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Шеффилд Уэнсдей», Третий северный дивизион — «Гримсби Таун», Третий южный дивизион — «Лейтон Ориент».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1955/56 на RSSSF.com 

1955
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1955 году
Спорт в Великобритании в 1956 году